François de Laval, évêque de Québec et saint canadien.
François de Laval, évêque de Dol